Sørøy steht für:
 Sørøy (Schiff, 1941), norwegisches Fischereischutzboot
 Sørøy (Schiff, 1949), norwegisches Fracht- und Passagierschiff